Tälesbach ist ein Gewässername in Baden-Württemberg:
 Tälesbach (Glatt), linker Zufluss der Glatt  bei Unteriflingen, Gemeinde Schopfloch, Landkreis Freudenstadt, siehe Glatt (Neckar) #Zuflüsse und Seen
 Tälesbach (Nagold), rechter Zufluss der Nagold zwischen Althengstett und dem Calwer Stadtteil Hirsau, Landkreis Calw
 Tälesbach (Ziegelbach), linker Zufluss und Haupt-Oberlauf aus der Eselsklinge des Ziegelsbachs (zur Krumm) nahe dem Täleshof, Stadt Eislingen/Fils, Landkreis Göppingen
 

Siehe auch:
 Talbach
 Tälebach